KQZ steht für:
 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, albanisch für Zentrale Wahlkommission (Albanien)

kqz steht für:
 Korana (Sprache) (ISO 639-3-Code), Khoisansprache der Griqua in Südafrika

Abkürzung